Boyer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boyer Township (Crawford County, Iowa)
 Boyer Township (Harrison County, Iowa)